Spagnolli ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Spagnolli (1907–1984), italienischer  Wirtschaftsmanager, Unternehmensberater und Politiker der Democrazia Cristiana
 Luigi Spagnolli (* 1960), italienischer  Politiker und Bürgermeister von Bozen

Siehe auch
 Spagnoli